John Cassidy (artista) (1860–1939), pintor i escultor irlandès.
 John Cassidy (jugador de beisbol) (1855–1891), jugador de beisbol estatunidenc.
 John Cassidy (jugador de basquetbol) (1947), jugador de basquetbol olímpic canadenc.
 John Cassidy (periodista) (1963), periodista i escriptor.
 John Cassidy (màgic) (1967), mag estatunidenc.
 John Cassidy (escriptor), escriptor i publicista estatunidenc.
 John Cassidy (empresari), empresari i rector universitari australià.
 John Cassidy (sismòleg) (1959), sismòleg canadenc.
 John Cassidy (patinador de velocitat sobre gel) (1952), patinador de velocitat sobre gel olímpic canadenc.
 John Edward Cassidy (1896–1984), jurista estatunidenc, fiscal general d'Illinois.
 John F. Cassidy, empresari estatunidenc, vicepresident de Cincinnati Bell Inc.
 John Joe Cassidy (?-1995), jugador de futbol gaèlic.
 John P. Cassidy (1912–?), polític estatunidenc, regidor de l'Ajuntament de Los Angeles 1962–1967.